Подвал — значения:

 Подвал — самая нижняя (подземная) часть здания.
 «Подвал» — фильм 2018 года режиссёра Игоря Волошина.
 Подвал (перен.) — нижняя часть газетной страницы, отделённая поперечной чертой для размещения отдельной статьи, а также сама статья во всю нижнюю часть газетного листа.
 Подвал — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области, Россия.